Евгений Васильевич Коряжнов () — советский учёный в области селекции и разведения с.-х. животных, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1986).

Биография 
Родился в Москве, сын профессора Московской ветеринарной академии Василия Павловича Коряжнова (1904—1978). Окончил Московскую ветеринарную академию (1953) и аспирантуру (1956).
 1956—1966 младший, старший научный сотрудник ВНИИ животноводства (ВИЖ).
 1966—1971 советник по сельскому хозяйству Посольства СССР в Швеции.
 1971—1979 старший научный сотрудник (1971), заведующий отделом (1971—1979), одновременно в 1978—1979 заместитель директора по научной работе ВИЖ.
 1979—1986 первый заместитель председателя президиума Всероссийского отделения ВАСХНИЛ, одновременно заведующий лабораторией ВИЖ.

Специалист по свиноводству. Доктор сельскохозяйственных наук (1977), профессор (1980), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1986).

Автор (соавтор) более 100 научных трудов, в том числе 8 книг и брошюр.
Публикации:
 Интенсивный откорм свиней на мясо / соавт. И. Е. Жирнов. — М., 1961.— 8 с.
 Неотложные проблемы свиноводства / соавт. Б. В. Александров. — М.: Моск. рабочий, 1966. — 110 с.
 Разведение свиней в хозяйствах промышленного типа. — М.: Колос, 1977. — 304 с.
 Справочник по промышленному производству свинины. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1985. — 272 с.

Похоронен на Донском кладбище.

Источники 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ, РАН

Доктора сельскохозяйственных наук
Похороненные на Донском кладбище